Panama City (Florida), een plaats in Florida, Verenigde Staten
 Panama-Stad, de hoofdstad van Panama